Osoby o nazwisku Villalpando:
 Antonio de la Torre Villalpando − meksykański piłkarz
 Dieter Villalpando − meksykański piłkarz
 Jorge Villalpando − meksykański piłkarz

Inne:
 Villalpando − gmina w Hiszpanii, w prowincji Zamora